Чемпионат мира по хоккею на траве среди женских молодёжных команд 2013 — 7-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 27 июля по 4 августа 2013 года в городе Мёнхенгладбах (Германия) на стадионе «Warsteiner HockeyPark». В турнире приняли участие 16 команд.

Победителями чемпионата в 3-й раз в своей истории стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Аргентины со счётом 4:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Индии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 3:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1).

Команды-участницы 
Каждая континентальная конфедерация получила квоту в определённое количество команд в зависимости от рейтинга ФИХ для команд, квалифицированных на соответствующих чемпионатах континентов. Вместе со сборной страны-хозяйки турнира — сборной Германии — в чемпионате приняло участие 16 команд.

 – Сборная Франции отказалась от участия в соревнованиях. В качестве первой резервной команды в квоте для Европейской федерации её место заняла сборная России, как победитель 2012 EuroHockey Junior Nations Championship II.
 – Сборные Австралии и Новой Зеландии получили квалификацию автоматически, поскольку в квалификационном турнире от Океании другие команды не участвовали.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Групповой раунд

Группа A 

 Проходят в медальный раунд

Группа B 

 Проходят в медальный раунд

Группа C 

 Проходят в медальный раунд

Группа D 

 Проходят в медальный раунд

Безмедальный раунд (за 9-16 места)

Медальный раунд (плей-офф за 1-8 места)

Награды

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужских молодёжных команд 2013

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на официальном сайте ФИХ
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org)
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2013
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Чемпионаты мира в Германии
Июль 2013 года
Август 2013 года
Международные спортивные соревнования в Мёнхенгладбахе